Яку́тск — топоним.

 Якутск — город в России, столица Республики Саха (Якутия), порт на реке Лена.
 Якутск — административно-территориальная единица город республиканского значения Якутск.
 Якутск — городской округ Якутск.
 «Якутск» — аэропорт одноимённого города.
 «Якутск» («Динамо», «Монтажник», «ШВСМ», «Якутия») — российский футбольный клуб из Якутска.